Kunisada Chūji (1810-1851) – mafioso giapponese
 Qiu Chuji (1148-1227) – discepolo taoista cinese